Александр Николаевич Соловьёв (1845 — ?) — русский врач, гинеколог и акушер, профессор Императорского Юрьевского университета (1901—1902).

Биография 
Родился в дворянской семье Симбирской губернии. До 4 класса гимназии воспитывался дома, а затем поступил в Нижегородский дворянский институт, где окончил курс в 1860 году  В том же году поступил на юридический факультет Императорского Московского университета вольным слушателем, а в следующем 1861 году перешёл в Императорский Казанский университет, где получил свидетельство об окончании экзаменов и затем поступил кандидатом на должность судебного следователя при Симбирской палате уголовного суда в 1865 году. Спустя семь месяцев вышел в отставку и поступил на медицинский факультет Казанского университета. По окончании курса со степенью лекаря уехал за границу; в Вене и Праге изучал акушерство и женские болезни у профессоров ,  и Л. Клейнвехтера.

По возвращении из-за границы был избран ассистентом хирургической клиники в Варшаве. Через полгода переехал в Казань, где держал экзамен на степень доктора медицины. В 1873 году удостоен степени доктора медицины в Императорском университете Св. Владимира. По возвращении в Казань назначен заведующим вновь открытым Лихачёвским родильным отделением земской больницы, в которой служил до перехода в Москву в 1879 году. 

В 1877 году после прочтения двух пробных лекций удостоен Казанским университетом звания приват-доцента акушерства и женских болезней и по поручению факультета заведовал клиникой до приезда вновь избранного профессора и в то же время читал лекции (также по поручению факультета) ученицам повивального класса. 

В 1879 году переехал в Москву, где читал лекции в качестве приват-доцента по акушерству и гинекологии студентам, за что не раз удостаивался наград со стороны факультета. 16 апреля 1901 года назначен профессором акушерства и женских болезней в Императорский Юрьевский университет. 

В Москве, кроме чтения лекций в университете, заведовал Первым родильным приютом Человеколюбивого общества до назначения главным доктором Московского воспитательного дома в 1882 году; в том же году назначен консультантом по женским болезням в Павловской больнице. С первой должности уволен в отставку в 1885 году, а последнюю занимал до переезда в Юрьев. 

Неоднократно ездил заграницу, где посещал различные клиники Берлина, Праги, Вены, Страсбурга, Парижа, Брюсселя, Амстердама, Лейпцига и другие. Кроме того посещал национальные французские съезды в Бордо и Марселе и международный съезд гинекологов и акушеров в Амстердаме, где всегда удостаивался избрания в почётные председатели съездов. 

Соловьёв состоял членом многих русских учёных обществ в России, членом учредителем Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова, Общества российских хирургов (съездов), акушерско-гинекологических обществ в Москве и Петербурге, почётным членом хирургического общества в Бухаресте, членом хирургического общества в Париже, Бостоне и т. д. Кроме того был не раз приглашаем в качестве консультанта по женским болезням в Липецк, где один год был директором минеральных вод, а в 1901 году был приглашён консультантом дирекцией Кавказских минеральных вод. 

В Москве имел свою частную женскую хирургическую лечебницу, материал которой служил к многочисленным докладам в разных учёных обществах. 

Как директор акушерской клиники Юрьевского университета, отремонтировал здание клиники, урегулировал хозяйственные и другие расходы, перестроил аудиторию в виде амфитеатра, ввёл кураторство студентов при больных, устроил лабораторию для бактериологических и микроскопических исследований и комнату для фотографических снимков, приобрёл различные рисунки и модели для теоретического преподавания и др.

Литература 

 

Родившиеся в 1845 году
Персоналии по алфавиту
Учёные по алфавиту
Врачи по алфавиту
Гинекологи по алфавиту
Выпускники Нижегородского дворянского института
Выпускники юридического факультета Императорского Казанского университета
Выпускники медицинского факультета Императорского Казанского университета
Доктора медицины Российской империи
Гинекологи Российской империи
Гинекологи XIX века
Гинекологи XX века
Преподаватели Императорского Казанского университета
Преподаватели медицинского факультета Московского университета
Профессора Императорского Дерптского университета
Статские советники